Гарасе́вич — українське прізвище.

Відомі носії 

 Гарасевич Андрій
 Гарасевич Іван
 Гарасевич Іван Дем'янович
 Гарасевич Марія Савівна
 Гарасевич Михайло Григорович
 Литвинович (до шлюбу Гарасевич) Марія — мати предстоятеля УГКЦ Григорія Яхимовича.